Søren Jochumsen (Horsens, 1 de agosto de 1976) é um ex-futebolista dinamarquês que atuava como goleiro., clube da sua cidade natal.

Jochunsen foi um dos goleiros mais longevos do futebol dinamarquês, atuando toda sua carreira no AC Horsens.

Recordes
Jochumsen jogou sua partida de número 500, em 25 de abril de 2011, fazendo dele o recordista de partidas no clube. D

Desses 500 jogos, ele não sofreu gols no 148. Num longo período de 14 de setembro de 2002 até 18 de maio de 2008, ele começou como titular, dando a um total de 181 partidas consectuivas, um recorde no futebol dinamarquês. Além disso, com 98 partidas consecutivas na Super League, ele é sexto na lista de jogadores com mais partidas consecutivas na liga. No total, jogou 524 partidas pelo AC Horsens.

Jochumsen
Jochumsen, Soren
Jochumsen
Jochumsen, Soren